Public Radio for Southern California steht für folgende Radiosender der Vereinigten Staaten:

 KCRW-FM in Santa Monica
 KPCC in Pasadena